G90 bzw. G 90 steht für:
 Genesis G90, ein Pkw-Modell
MAN G90, ein leichter Lkw von MAN
 Opel G90, ein Konzeptfahrzeug von Opel
 ORP Orkan (G90), ein ursprünglich britischer, später polnischer Zerstörer
 SMS G 90, ein Torpedoboot der deutschen Kaiserlichen Marine

Abkürzung